Жуе́нь () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Ена. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 100 км на північний схід від Парижа, 115 км на південний схід від Ам'єна, 31 км на південь від Лана.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 57 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 152,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Жуень на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Жуень на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ена

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ена